Гря́зовецкий райо́н — административно-территориальная единица (район) в Вологодской области России. В рамках организации местного самоуправления в границах района существует муниципальное образование Грязовецкий муниципальный округ (с 2004 до 2022 гг. — муниципальный район).

Административный центр — город Грязовец (в 44 км от Вологды). Район образован в 1929 году.

География 
Территория: 5,03 тыс.кв.км — 3,5 % территории области — 14 место.

История

Археологические памятники 
После таяния ледника большую часть территории района покрывало образовавшееся  обширное озеро. В дальнейшем оно высохло, и происходило 
заселения и освоения древними людьми нынешней территории Грязовецкого района (с эпохи неолита, примерно с IV тыс. до н. э.)
В Грязовецком районе расположены две неолитические стоянки Комёла и Туфанка. 
На них ямочно-гребенчатая керамика, занятие населения рыболовство и охота.

Во II—I тысячелетиях до н. э. изменяется занятие населения. Появляется население занимающееся скотоводством.
 
Курган Криводино, относящийся к последним векам до н. э. — первым векам н. э. Многое указывает на влияние пришлого населения, а именно южных кочевнических племен.

Освоение территории древнерусским населением началось довольно поздно, не ранее XII века переселенцами с запада с ними связывают селище XII — XIV веков, из земель ильменских славян или кривичей, которые вытеснили проживавших весь, мерю. Вместе с ними пришло и основное занятие — земледелие. Славяне осваивали дремучие Комельские леса, расположенные по рекам Нурме и Обноре. Часть авторов утверждают что на территории района располагалось Авнежское княжество.

Монастырский период 

Ещё в XIV веке на реку Авнегу пришёл соратник Сергия Радонежского старец Димитрий и построил здесь Воскресенскую церковь при впадении реки Великой в реку Лежу ныне село Воскресенское (Ведёрковский с/с). Позже он перебрался под Вологду, где прославился как Димитрий Прилуцкий.

В конце XIV века в здешних Грязовецком крае действовали Григорий и Кассиан Авнежские, а в начале XV века на реки Обнору и Нурму пришли Павел и Сергий, основавшие тут монастыри. Арсения Комельского, бывший настоятелем Троице-Сергиевого монастыря, и Корнилий Комельский также основали монастыри названные в честь них.

В грамоте Ивана III 1489 года впервые упоминаются отдельные населённые пункты грязовецкого края, по ней Павло-Обнорскому монастырю жалуются деревни Вантиево, Половоз, Кебас и Зыбалово.

 Монастыри Грязовецкого уезда

 Существовавшие до революции 1917 года Павло-Обнорский, мужской, 3 класса. Основан в 1413 г. преп. Павлом Обнорскими, волог. чудотв.; настоятельство сначала игуменское; с 1694 до 1764 г. архимандритское; с 1764 г. до ныне игуменское. Крестьян было 1964 души. 
 Корнильев Комельский, муж., 3 класса, основанный в 1497 году. преп. Корнилием Комельским, волог. чудотв. Настоятельство сначала игуменское; с 1693 г. до 1764 г. архимандритское; с 1764 г. до ныне игуменское. Крестьян было 3088. (180) [(180) См. Историч. и Статист. Опис. Корнил. Комел. Монаст., составл. в 1852 г., напеч. в Вологе 1855 г.] 
 Арсениев Комельский, мужеский, 3 класса. Основан в 1530 году преп. Арсением Комельским, волог. чудотв ; настоятельство сначала строител., потом с начала XVII стол. (с 1617 г.) и до ныне игуменское. Крестьян было 236 душ.

 Упразднённые

 Архангельская Подболотная мужская пустыня; время основания неизвестно; упразднена до штатов 1764 г. Настоятельство было строительское, крестьян было 16 душ. 
 Озёрский, Николаевский мужской монастырь; основан около 1520 г. преп. Стефаном Комельским, волог. чудот.; упразднён в 1764 г.; настоят. было игуменское; по упразднению обращён в безприходную церковь, которая в 1860 г., по указу св. синода приписана со всеми землями в волог. Горнему Успенскому девич. монастырю. Крестьян было 1264 души. 
 Иннокентиевский Спасопреображенский мужеск. монастырь основан около 1478 г. преп. Иннокентием Комельским, волог. чудотв.; упраздн. в 1764 г.; настоят. было игуменское; крестьян было 428 душ. Ныне приходская Спасопреображ., „что в упразднённом Иннокентиев монастыре," церковь. 
 Нуромский Спасопреображенский, мужеский; основан около 1389 г. преп. Сергием Нуромским, волог чудотв.; упразднён в 1764 году; настоят. было игуменское; крестьян было 380 душ. Ныне приходская Спасонуромская церковь. 
 Печенский, Спасопреображенский, мужеский; время основ. неизв.; упразднён до штатов 1764 г.; настоят. было строительское. Ныне приходская Спасопреображенская Печенская церковь. 
 Церевисьевская, Покровская мужеск. пустыня. Время основ. неизв.; упраздн. при штатах в 1764 г.; о настоят. неизвестно; крестьян было 24 души. Ныне Покровская Перевисьевская приходская церковь. 
 Перцова, мужеск. пустыня; основ. преподобными Авксентием и Онуфрием около 1499 г.; упразднена до штатов 1764 г.; о настоят. неизвестно. Ныне приходская Троицкая Перцовская церковь. 
 Коптева, Сретенская или Никольская, муж. пустыня; время основ. неизв.; упразднена за долго до штатов 1764 г. В 1596 г. по царской граммате, была приписана к Корнильеву монастырю; о настоятельстве неизвестно; ныне приходская Сретенская Коптева церковь. 
 Иоанно-Богословская, что на Кохтыше, муж. пустыня; время основ. неизв.; упразднена до штатов 1764 г.; о настоятельстве неизв.; ныне приходская Иоанно -Богословская Кохтышская церковь.

Грязовецкий уезд 

Грязовец стал городом в 1780 году после образования Грязовецкого уезда в Вологодском наместничестве, выделенного из Вологодского уезда. В 1924 году уезд был упразднён.

Грязовецкий район 

Грязовецкий район образован в 1929 году в составе Вологодского округа Северного края РСФСР.

20 июня 1932 года Президиум ВЦИК постановил упразднить Вологодский район, Северного края. К Грязовецкому району отошли Брюховский, Заболотский, Марковский и Пухтинский сельсоветы полностью, а также части территории Беловского, Гаврильцевского и Лихтожского сельсоветов, с границей на этом участке по реке Лихтожской.

После принятия Конституции СССР в 1936 году район в составе Северной области. После разделения Северной области, в соответствии с Постановлением ЦИК СССР от 23 сентября 1937 года, на Вологодскую и Архангельскую в составе вновь образованной Вологодской области. В 1935—1959 годы из восточной части выделялся отдельный Лежский район.

Население 

 Урбанизация
Городское население — в городе Грязовец и пгт (рабочем посёлке) Вохтога — составляет  % населения муниципального района.

Территориальное устройство 

Административно-территориальные единицы
Грязовецкий район в рамках административно-территориального устройства, включает 1 город районного значения (Грязовец), 1 посёлок городского типа (рабочий посёлок Вохтога) и 16 сельсоветов:

 Муниципальные образования
В рамках организации местного самоуправления в границах района функционирует Грязовецкий муниципальный округ (с 2004 до 2022 года — муниципальный район).

Изначально в составе новообразованного муниципального района в декабре 2004 года были созданы 2 городских и 9 сельских поселений. В апреле 2009 года и марте 2013 года были упразднены и объединены некоторые сельские поселения.

С 2013 до 2022 года муниципальный район делился на 7 муниципальных образований нижнего уровня, в том числе 2 городских и 5 сельских поселений.

1 июня 2022 года муниципальный район и все входившие в его состав городские и сельские поселения были упразднены и объединены в Грязовецкий муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Грязовецком районе 486 населённых пунктов, в том числе 2 городских — посёлок городского типа (рабочий посёлок) и город — и 484 сельских. В Грязовецком муниципальном округе 483 населённых пункта, в том числе 2 городских и 481 сельский. К муниципальному округу не относятся 3 посёлка Идского сельсовета Грязовецкого района: Ида (входит в Бабушкинский муниципальный округ), а также Карица и Гремячий (входят в Тотемский муниципальный округ).

 Упразднённые населённые пункты

В 2020 году были упразднены деревни Анисимово, Бердяйка, Верховье, Власово, Головинское, Ежово, Казаркино, Кромино, Лысово, Новгородово, Пирожково, Починок, Рындино, Савино, Ушаково, Филино (Сидоровского муниципального образования), Посадниково (Ростиловского муниципального образования), Феклица  (Юровского муниципального образования). В ноябре 2020 года упразднён посёлок Кордон, на уровне административного устройства относящийся к Идскому сельсовету Грязовецкого района, на уровне муниципального к Бабушкинскому.

В январе 2022 года упразднены деревни Крохино (Ростиловского муниципального образования), Крюково, Никола, Чистюнино (Сидоровского муниципального образования), Данилово и Прокунино (Перцевского муниципального образования).

В сентябре 2022 года упразднены деревни Клепиково и Ковырново Анохинского сельсовета (бывшее Сидоровское сельское поселение).

Экономика 

В Грязовецком районе выращивают рожь, ячмень, овёс, пшеницу, картофель, лён. Молочно-мясное скотоводство.
 Месторождения песка, гравия, глины. Железисто-известковые минеральные источники.
Близ д. Ростилово находится газокомпрессорная станция (ГС-17) Грязовецкого линейно-производственного управления магистральных газопроводов Северо-европейского газопровода («Трансгаз-Ухта») https://ukhta-tr.gazprom.ru/gryazovetskoe-linejnoe-proizvods/
Электроснабжение: от «Вологдаэнерго».

Транспорт 
Автодороги: «Вологда — Ростилово» — областного значения с асфальтобетонным покрытием, .

Железнодорожные станции: Грязовец, Бакланка, Нефедово, Стеблево (на линии Вологда — Данилов), Вохтога, Лежа, Становое, Бушуиха, Туфаново (на линии Вологда — Буй), Вохтога II, Монза, Истопная (на Монзенской железной дороге). Ведомственная Монзенская железная дорога наравне с магистральными железными дорогами является значимой частью транспортной сети района.

Автобусное сообщение Грязовец - Вохтога, Грязовец - Демьяново, Грязовец - Минькино,Грязовец - Вараксино,Грязовец - Кашино,Грязовец - Лежа,Грязовец - Скородумка,Грязовец - Кобяково,Грязовец - Фрол,Грязовец - Тимонино,Грязовец - Ростилово,Грязовец - Льнозавод,

Достопримечательности 
 Усадьба Брянчаниновых в селе Покровское, в которой провёл детские годы св. Игнатий (Брянчанинов). Сохранились усадебный дом, церковь, хозяйственные постройки, парк. Усадьба отреставрирована, в ней расположен музей. См.галерею фотографий усадьбы. ().
 Кедровая роща в деревне Чагрино. Считается, что её основателем стал некий Петров, инженер по образованию, который привез саженцы с далекого Алтая. Вместе с молодыми дубками и липами в роще были посажены и 320 кедров. Н. А. Петрова разбил перед домом сад, где росли сибирские кедры, сосны, дуб, туя, ясень, клён, орешник, липа. С двух сторон сад был обсажен берёзами. В 1902 году Н. А. Петров задумал расширить сад. Была подготовлена площадка размером 2 га, выписаны и привезены из Сибири саженцы кедров. В 1902 - 1904 гг. вся площадка была засажена правильными рядами молодых деревьев сибирского кедра. Сажал же их и выхаживал трудовой народ.
 Ансамбль Свято - Троицкого  Павло - Обнорского монастыря в селе Юношеское.

Люди, связанные с районом 

 Деревня Крюково Грязовецкого района родина Героя Советского Союза капитана Михаила Андреевича Самарина.
 Можайский, Александр Фёдорович (9(21).03.1825— 20.3(1.04).1890) — контр-адмирал, пионер авиации
 В 1873 г. в деревне Вараксино Грязовецкого уезда родился собиратель книг и рукописей, историк и библиограф Пётр Алексеевич Картавов (ум. в 1941 г. в Ленинграде)
 Левицкий, Николай Алексеевич (1911—1982) — режиссёр документального кино, народный артист СССР (1982)
 Яковлев Александр Степанович.(6 Августа 1923 — 25 Сентября 1946 г.г.)  Полный Кавалер Ордена Славы родился деревне Кашино Ведёрковского сельсовета Грязовецкого района.
 Деревня Филяево Ведёрковский сельсовет родился Алексей Дмитриевич Крутиков (1902—1962) советский государственный деятель. 1954 г. заместитель начальника Главного торгового управления Центросоюза. Депутат Верховного Совета СССР 2 созыва. Награждён двумя орденами Ленина. Похоронен в Москве.
 Калинин Виталий Дмитриевич Родился в деревне Боброво (Ведёрковского сельсовета) Грязовецкого района. После окончания школы работал в колхозе «Маяк». В ноябре 1943 года призван в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны и боевых действий против милитаристской Японии. После увольнения из Советской Армии с 1950 года работал шофёром в Великорецком лесопункте Лежского леспромхоза. После окончания краткосрочных курсов работал там же трактористом. С 1958 года — тракторист в Тафтинском лесопункте Тотемского леспромхоза. В 1966 году возглавил одну из малых комплексных бригад и добился высоких результатов в работе. За данный трудовой подвиг В. Д. Калинину Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1966 году присвоено звание Героя Социалистического Труда.После 1966 года В. Д. Калинин продолжал работать в Тафтинском лесопункте бригадиром комплексной бригады, трактористом-оператором челюстного погрузчика. С июля 1974 года продолжал работать на этих же должностях, но уже в Семигороднем леспромхозе Харовского района, куда был передан Тафтинский лесопункт. Персональный пенсионер, но до 1985 года продолжал работать.
 Смирнов Сергей Николаевич родился 4 марта 1939 года на станции Лежа военный лётчик, дипломат, военный атташе, генерал- майор, поэт. В 1956 году он поступил в военно-морское авиаучилище в г. Лебяжье Ленинградской области. Затем перевод в Армавирское военно-авиационное училище лётчиков-истребителей, которое закончил в 1959 году. 12 лет отлетал Сергей Николаевич на истребителях серии «МиГ» в частях ВВС на Северном Кавказе, Дальнем Востоке, Украине и в Белоруссии. В 1974 году, после окончания Военной Академии Советской Армии, перешёл на дипломатическую службу. Сначала исполнял обязанности помощника Военно-Воздушного атташе, а после завершения обучения в Военной Академии Генштаба был назначен Военно-Воздушным атташе при посольстве СССР в США.В 1986 году Сергея Николаевича назначили начальником Главного управления Генерального Штаба ВС СССР. С 1989 по 1993 годы был Военно-Воздушным атташе при посольстве СССР и РФ в Турции. В 1994 году в звании генерал-майора Смирнов Сергей Николаевич уволился в запас. После демобилизации появилась возможность раскрыть свой поэтический дар в полном объёме. Первый поэтический сборник «Миг жизни» вышел в Москве в 2007 году. В 2010 году С. Н. Смирнов был принят в Союз писателей России. А в 2011 году вышел новый сборник стихов автора, который называется «Тропою жизни». Эта книга — настоящая песня своей малой родине, родной Вологодчине. Скончался в 2013 году, похоронен в Москве. 
 Зырин Михаил Иванович( род. 15.10.1923) д.Надорожный Липовик  Ведёрковского сельсовета Грязовецкого района Вологодской области. Генерал-майор милиции. Кандидат юридических наук, доцент. Окончил Минский юридический институт (1954). В органах государственной безопасности с 1943 г. Возглавлял следственное управление МВД БССР (1963—1969), УВД Витебского облисполкома (1969–1976). Начальник Минской высшей школы МВД СССР (1976–1987). Заслуженный юрист Республики Беларусь. Ветеран Великой Отечественной войны.Скончался в 2005 году.похоронен на Восточном кладбище Минска.
 Сычёв, Константин Алексеевич (1903—1960) — полковник, активный участник ВОВ, дважды за разные подвиги представлялся к званию Героя Советского Союза, кавалер десяти боевых орденов,  командир 74-й стрелковой Киевской Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого дивизии.
 Шевелев, Александр Иванович (1919—1996) — бригадир колхоза «Аврора», Герой Социалистического Труда:
 Зязина, Ольга Васильевна (1907—1986) — председатель колхоза «Ударник», Герой Социалистического Труда:
 Соболева, Анна Александровна (1923—1952) — звеньевая колхоза «Ударник», Герой Социалистического Труда:
 Шевелев, Фёдор Андреевич (1896—1968) — председатель колхоза «Аврора», Герой Социалистического Труда:
 Большакова, Анна Васильевна (1914 — ?) — звеньевая колхоза «Ударник», Герой Социалистического Труда:
 Чечулин, Михаил Григорьевич (1894—1985) — бригадир колхоза «Аврора», Герой Социалистического Труда:
 Чечулина, Александра Николаевна (1907—1979) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда:
 Колотилова, Мария Александровна (1915—1976) — звеньевая колхоза «Ударник», Герой Социалистического Труда:
 Карзанова, Анна Александровна (1909—1985) — звеньевая колхоза «Ударник»[6]. Герой Социалистического Труда:

Примечания

Литература 
 
 И. М. Строев. Познание местностей, особенно девственного Севера, приложенное к преданиям и документам старины, способно озарить наше дееписание светом истины»

Ссылки 
 
 Сайт администрации Грязовецкого района
  ()
 Монзенская железная дорога
 wiki-проект о Грязовце и Грязовецком районе